Die Rheinbezirksliga 1948/49 war die dritte Spielzeit der höchsten Fußball-Amateurklasse im Mittelrhein-Gebiet nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Rheinbezirksliga war unterhalb der Oberliga West angesiedelt und in zwei Gruppen gegliedert. Meister wurde der 1. FC Köln, der zusammen mit Preußen Dellbrück in die Oberliga West aufstieg. Sieben weitere Vereine wurden in die neugegründete 2. Liga West aufgenommen und insgesamt sechs Vereine stiegen ab. Die restlichen Vereine bildeten in der folgenden Spielzeit 1949/50 zusammen mit vier Aufsteigern die eingleisige Landesliga Mittelrhein.

Abschlusstabellen

Gruppe 1

Gruppe 2

Meisterschaft und Aufstieg 

Die beiden Gruppensieger trafen in Hin- und Rückspiel aufeinander. Der 1. FC Köln setzte sich gegen Bayer 04 Leverkusen durch und stieg als Meister direkt in die Oberliga West auf.

|}

Im Rahmen der Aufstockung der Oberliga West auf 16 Vereine wurden zwischen den drei Oberligaletzten sowie den Zweit- und Drittplatzierten der Verbände Niederrhein, Mittelrhein und Westfalen drei weitere Aufsteiger in die Oberliga ermittelt.

Literatur

Weblink 

 Rheinbezirksliga 1948/49 bei f-archiv.de

1948
Fußballsaison 1948/49